Le tournoi de Simple hommes des Championnats du monde de badminton 2018 se tient du  au  à Nankin en Chine.

Têtes de série
Voici la liste des joueurs têtes de série et leurs résultats dans la compétition.

Tableau

Haut de tableau

Bas de tableau

Demi-finales et finale

Nations par tour

Notes et références

Lien externe
  Tableau du simple hommes sur tournamentsoftware.com

Championnats du monde de badminton 2018